Gorew (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Isaakowitsch Gorew (1874–1938), russischer Revolutionär und Schriftsteller
 Wladimir Jefimowitsch Gorew (1900–1938), sowjetischer Offizier und Diplomat

Gorew steht für:
 Gorew-Insel, Insel vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika